Judson est un patronyme porté notamment par :

 Jeanne Judson (1888-1981), journaliste et auteur américain de roman d'amour et de textes de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Thomas Judson (1857-1908), joueur de rugby à XV international gallois ;
 Whitcomb Judson (1836-1909), inventeur américain.